

Великолуцька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця у складі Барановицького району Берестейської області.

Великолуцька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Тернопільському районі Тернопільської області.